Рае́цкий — фамилия. Известные носители:

 Раецкий, Александр Викторович (род. 1961) — российский шахматист.
 Раецкий, Савелий Семёнович (1883—1925) — русский журналист.
 Раецкий, Том (род. 1994) — латвийский футболист.